Следи списак општина и градова Републике Србије са реалним бројем становника 2008. године. Ова табела није по правилима међународне статистике, јер обухвата и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, која по правилу не улазе у стално становништво. Подаци нису дати за градске општине градова Србије, осим за градске општине Града Београда, при чему је број становнка општине Сурчин урачунат у број становника општине Земун. Такође, није исти критични моменат за све категорије. Број интерно расељених лица је урађен према стању септембар 2008. године док се подаци виталне и миграционе статистике воде на годишњем нивоу.

Литература 
 1.	Демографска статистика 2002-2003; 2004, 2005, 2006, 2007. Београд. РЗС.
 2.	Витална статистика 2008. Београд. РЗС.
 3.	Општине у Републици Србији са највећим бројем избеглих и интерно расељених лица. Београд. Комесаријат за избеглице.

Демографија Србије
Србија у 2008.